a créé en 1910 deux fondations qui portent son nom :
 l'Institut océanographique ;
 l'Institut de paléontologie humaine.

Voir aussi 
 Fondation Roi , fondation suisse crée en 1993 en souvenir du roi des Belges .